PE kan syfta på:

 PE – en delkristallin termoplast, se Polyeten
 PE – nationalitetsbeteckning för motorfordon från Peru
 PE – förkortning på Kanadas provins Prince Edward Island
 .pe – nationell toppdomän för Peru
 PE – ett filformat för applikationer, objektkod och DLL-bibliotek, se  Portable Executable
 pE (måttenhet) – ett logaritmiskt mått på elektronaktiviteten i en kemisk lösning
 P/E – ett ekonomiskt begrepp som exempelvis kan användas i aktieanalys
 PE – Physical Education, skolgymnastik i England
 PE Teknik & Arkitektur AB

Se även
 Pe